Aceasta este o listă cu fotbaliștii care au jucat cel puțin 100 de meciuri la echipa națională. 

Ahmed Hassan, component al Egiptului, deține recordul pentru cele mai multe meciuri jucate la națională, 181. Primul fotbalist care a atins borna de 100 de selecții a fost Billy Wright, jucătorul al echipei Wolverhampton Wanderers care a jucat până în 1959. Wright a jucat în 105 meciuri, în 90 fiind căpitanul echipei.

În ceea ce privește fotbalul feminin, Kristine Lilly a jucat 352 de meciuri pentru Statele Unite și s-a retras din fotbal pe 6 ianuarie 2011. Alte nouă femei — șase din ele americance, două din China și una din Germania au jucat mai mult de 200 de meciuri la echipa națională.

Cinci români au jucat cel puțin 100 de meciuri la națională: Dorinel Munteanu (134), Gheorghe Hagi (125), Gheorghe Popescu (115), László Bölöni (101) și Răzvan Raț (100).

Bărbați
Actualizat pe 24 octombrie 2014.

Jucătorii care încă mai joacă pentru echipele lor naționale sunt scriși cu aldin.

Toate cifrele de mai jos sunt date oficiale recunoscute de FIFA (vezi FIFA Century Club (men) ).

Bărbați cu mai mult de 100 de selecții pe țară

FIFA a mai anunțat în știri că Keith Gumbs de la echipa națională de fotbal a Sfântului Cristofor și Nevis și Ezra Hendrickson de la echipa națională de fotbal a Sfântului Vincent și Grenadine au atins borna de 100 de selecții, dar nu i-a inclus în lista oficială.

Femei
Ultima dată actualizat pe 24 octombrie 2014 (vezi FIFA Century Club (feminin) ) bazat pe statisticile oficiale FIFA.

Numele jucătoarelor în activitate este scris cu aldin.

Femei cu mai mult de 100 de selecții pe țară

Referințe

Legături externe
FIFA Century Club (bărbați) 
FIFA Century Club (femei) 
RSSSF: Jucători cu mai mult de 100 de selecții și 30 de goluri

Liste de fotbaliști